Василий Петрович Цеханович (1922—2006) — писатель, журналист, фронтовик.

Биография 

Родился 1 января 1922 года в семье крестьян в ныне несуществующем посёлке Кайлыкский Таловской волости Томского уезда (с 1943 года это территория Яшкинского района Кемеровской области). Отец — Петр Михайлович Цеханович, был из рода польских дворян, лишенных титула и сосланных в Сибирь после подавления Польского восстания. Когда мальчику надо было идти в школу, семья переехала в Анжеро-Судженск, затем в Кемерово. Печататься начал в школьные годы в районных и городских газетах.

Поступил учиться в Новосибирский институт военных инженеров транспорта.
С июля 1942 года на фронте. Сначала солдат-телефонист, затем лейтенант — корреспондент газеты 22-й Сибирской гвардейской стрелковой дивизии. Был ранен, подорвался на минном поле во время боя за станцию Локня 05.03.43.

После ВОВ остался на службе в Вооруженных силах и тридцать лет отдал военной журналистике, пять лет в Венгрии, затем в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины».

В 1955 году окончил филфак ЛГУ (отделение журналистики).

В 1972 году уволился из армии в звании полковника.

Работал в «Лениздате», в журнале «Нева». Член Союза писателей СССР. Заслуженный работник культуры РСФСР.

Скончался 11 апреля 2006 г. Похоронен на кладбище при Санкт-Петербургском крематории.

Награды 
 Медаль «За боевые заслуги» 30 декабря 1942.
 Орден Красной Звезды 20.06.1944
 Медаль «За боевые заслуги» 20.04.1953 
 Орден Отечественной Войны II степени
 Лауреат премии имени Валентина Пикуля за книгу «Амбразура, полная звезд».
 Лауреат премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области литературы и искусства в составе авторского коллектива творческого объединения «Пальмира» (г. Санкт-Петербург) за литературный труд «Не ради славы», раскрывающий величие народного подвига в Великой Отечественной войне 1941—1945

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Нутрихин. Василий Цеханович — фронтовик, писатель, человек
 Письмо с фронта Василия Цехановича своей школьной подруге.
 Василий Цеханович на Озоне

Связисты Великой Отечественной войны
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Полковники (СССР)
Члены КПСС
Писатели Санкт-Петербурга
Писатели по алфавиту
Члены Союза писателей СССР
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Лауреаты литературных премий
Похороненные в Санкт-Петербургском крематории